In Indonesië
 Bandung (oude spelling: Bandoeng), de hoofdstad van de Indonesische provincie West-Java
 Bandung (regentschap), een regentschap in de provincie West-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Bandung (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Bandung (Bandung), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java 
 Bandung (Bangkalan), een plaats in het onderdistrict Konang, regentschap Bangkalan van de provincie Oost-Java 
 Bandung (Gedek), een plaats in het regentschap Mojokerto van de provincie Oost-Java
 Bandung (Kutoarjo), een plaats in het regentschap Purworejo van de provincie Midden-Java
 Bandung (Mayong), een plaats in het regentschap Japara van de provincie Midden-Java
 Bandung (Ngrampal), een plaats in het regentschap Sragen van de provincie Midden-Java
 Bandung (Pecalungan), een plaats in het regentschap Batang van de provincie Midden-Java
 Bandung (Playen), een plaats in het regentschap Gunung Kidul van de provincie Jogjakarta
 Bandung (Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Bandung (Tegal Selatan), een plaats in het regentschap Tegal van de provincie Midden-Java
 Bandung (Wonosegoro), een plaats in het regentschap Boyolali van de provincie Midden-Java